Chester est un toponyme issu du latin castra, pluriel de castrum « camp retranché ». Il désignait à l'origine le port britannique de Chester, mais d'autres villes ont été baptisées du même nom.

Toponymes

Canada 
Chester, une ville du comté de Lunenburg, dans la province de Nouvelle-Écosse.
Chester, Une station de la ligne Bloor-Danforth du métro de Toronto.
Chesterville, municipalité canadienne du Québec
Sainte-Hélène-de-Chester, municipalité canadienne du Québec

États-Unis 
Chester (Arkansas)
Chester (Californie) 
Chester, une ville du comté de Chester, dans l'État de Caroline du Sud.
Chester, une ville du comté de Middlesexde, dans l'État du Connecticut.
Chester (Géorgie)
Chester, une ville du comté de Randolph, dans l'État de l'Illinois.
Chester, une localité du comté de Howard dans l'Iowa.
Chester (Maine)
Chester (Maryland)
Chester (Massachusetts)
Chester, une ville du comté de Liberty, situé dans l'État du Montana.
Chester (Nébraska)
Chester, une localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire.
Chester (New Jersey)
Chester Borough, une localité du comté de Morris, dans l'État du New Jersey.
Chester, ville du comté de Warren, dans l'État de New York ;
Chester (comté d'Orange, New York)
Chester (village, New York)
Chester (Oklahoma)
Chester, une ville du comté de Delaware, dans l'État de Pennsylvanie.
Chester (Texas)
Chester, une ville du comté de Windsor, dans l’État du Vermont.
Chester, une zone de recensement des États-Unis, située dans l'État de la Virginie.
Chester (Virginie-Occidentale)
Chester (Wisconsin)
Chester County (Pennsylvanie)
Chester Township (Michigan)
Chester Township (Minnesota)
 Chestertown (Maryland) 
 Chester Springs (Pennsylvanie).

Royaume-Uni 
Chester, une ville du comté de Cheshire.
 , ancienne zone d'administration locale contenant la city de Chester
 Chester-le-Street, est une ville du Comté de Durham

Autres 
 ,

Prénom 
Chester est le prénom de plusieurs personnalités parmi lesquelles :
Chester Alan Arthur (1829-1886),  des États-Unis.
Chester Bennington (1976-2017), chanteur de Linkin Park.
Chester Conklin (1886-1971), acteur américain.
Chester Himes (1909-1984), écrivain américain.
Chester Middlebrook Pierce (1927-2016), psychiatre américain.
Chester Thompson (1948), batteur américain.

Titre 
Le comte de Chester est un autre titre du prince de Galles.

Autres 
 Chester le Magnifique est un marchand dans l'extension du jeu vidéo Dark Souls.
 Chester est un dessinateur de bande dessinée.
 Le chester ou cheshire est un fromage anglais. 
 Chester est un hymne révolutionnaire composé par William Billings.
 La Chester River est un cours d'eau qui se jette dans la baie de Chesapeake.
 Chester était un groupe du sud de Londres.
 Chester Music est un éditeur musical britannique.
 Chester est le nom d'un coffre vivant dans le jeu-vidéo indépendant Don't Starve.
 Chester Cheetah est un guépard anthropomorphe et la mascotte de la marque Cheetos.
 Chester (chaîne de restauration)
 Chester(croiseur américain)